|-
| 146401 - ||  || 21 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 146402 - ||  || 22 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 146403 - ||  || 24 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 146404 - ||  || 27 august 2001 ||  || 
|-
| 146405 - ||  || 21 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146406 - ||  || 22 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146407 - ||  || 22 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146408 - ||  || 22 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146409 - ||  || 22 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146410 - ||  || 22 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146411 - ||  || 22 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146412 - ||  || 22 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146413 - ||  || 22 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 146414 - ||  || 22 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146415 - ||  || 22 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146416 - ||  || 23 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 146417 - ||  || 23 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 146418 - ||  || 23 august 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 146419 - ||  || 23 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146420 - ||  || 23 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146421 - ||  || 24 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 146422 - ||  || 24 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146423 - ||  || 24 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 146424 - ||  || 24 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 146425 - ||  || 24 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146426 - ||  || 24 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146427 - ||  || 24 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146428 - ||  || 25 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 146429 - ||  || 25 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146430 - ||  || 25 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146431 - ||  || 20 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146432 - ||  || 19 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146433 - ||  || 19 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146434 - ||  || 19 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 146435 - ||  || 19 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146436 - ||  || 19 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146437 - ||  || 19 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146438 - ||  || 18 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 146439 - ||  || 18 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 146440 - ||  || 18 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 146441 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146442 - ||  || 20 august 2001 ||  || 
|-
| 146443 - ||  || 26 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 146444 - || 2001 RB || 2 septembrie 2001 || Eskridge || 
|-
| 146445 - ||  || 7 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146446 - ||  || 8 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 146447 - ||  || 9 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146448 - ||  || 10 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146449 - ||  || 7 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146450 - ||  || 7 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146451 - ||  || 7 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146452 - ||  || 7 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146453 - ||  || 7 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146454 - ||  || 7 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146455 - ||  || 7 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146456 - ||  || 8 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146457 - ||  || 8 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146458 - ||  || 8 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146459 - ||  || 10 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146460 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146461 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146462 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146463 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146464 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146465 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146466 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146467 - ||  || 10 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146468 - ||  || 10 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146469 - ||  || 10 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146470 - ||  || 10 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146471 - ||  || 10 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146472 - ||  || 10 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146473 - ||  || 14 septembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 146474 - ||  || 11 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 146475 - ||  || 11 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 146476 - ||  || 12 septembrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 146477 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146478 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146479 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146480 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146481 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146482 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146483 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146484 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146485 - ||  || 8 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146486 - ||  || 11 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 146487 - ||  || 11 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 146488 - ||  || 13 septembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 146489 - ||  || 17 septembrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 146490 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146491 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146492 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146493 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146494 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146495 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146496 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146497 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146498 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146499 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146500 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-